Cantharus (philosophe), un philosophe cynique
 Cantharus, un genre de mollusques gastéropodes
 †Cantharus Montfort, 1808, un genre de foraminifères fossiles contenant l'unique espèce †Cantharus calceolatus Montfort, 1808 
 Cantharus Cuvier, 1816 et Caranthus Barnard, 1927, deux synonymes du genre Spondyliosoma Cantor, 1849, un genre de poisson de la famille des Sparidae

Homonymie de genre en biologie